Sebastian de Wall, czasem również jako Sebastian Devall (ur. 14 marca 2000) – szwedzki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2014 zajął 9. pozycję w zawodach FIS Youth Cup w Hinterzarten (rywalizacja zawodników urodzonych w roku 2000 i młodszych), wyprzedzając między innymi Tomasza Pilcha, Kevina Maltseva czy Dominika Petera. W tym samym miesiącu w miejscowości tej zadebiutował w FIS Cupie, dwukrotnie plasując się w siódmej dziesiątce. We wrześniu 2015 w Râșnovie dwukrotnie plasował się w drugiej dziesiątce Pucharu Karpat, zajmując 11. i 16. pozycję. W styczniu 2019 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym był ostatni, zajmując 64. lokatę. Był to ostatni występ de Walla w oficjalnych zawodach międzynarodowych.

Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju – indywidualnie zdobył brąz w konkursie na skoczni normalnej latem 2016. Z kolei drużynowo kilkukrotnie stawał na podium z klubem Sollefteå GIF, który reprezentuje: zimą – w 2016 zdobył srebro na skoczni normalnej i na obiekcie dużym, a w 2017 brąz na skoczni normalnej; z kolei latem trzykrotnie sięgał po srebrne krążki – w 2013, 2015 i 2016. Zdobywał również medale juniorskich mistrzostw kraju.

Oprócz skoków narciarskich uprawia także hokej na lodzie. Jako bramkarz klubu Sollefteå HK występował w krajowych rozgrywkach juniorskich, grając między innymi w najwyższej lidze Szwecji w grupie wiekowej do lat 18.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty S. Devalla na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Szwedzcy hokeiści
Urodzeni w 2000
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019